Jura peut faire référence à :

Toponyme 

 le massif du Jura, une chaîne de montagnes qui s'étend en France et en Suisse
 le canton du Jura, un canton suisse dans le massif du Jura ;
 le département du Jura, un département français dans le massif du Jura ;
 le district du Jura-Nord vaudois, un district du canton de Vaud ;
 le Jura bernois, la région francophone du canton de Berne, dans le massif du Jura ;
 l'arrondissement administratif du Jura bernois, le regroupement administratif des communes du Jura bernois;
 le bassin houiller du Jura ;
 le Jura souabe, une chaîne de montagnes qui s'étend en Allemagne dans le prolongement du massif du Jura franco-suisse
 le Jura franconien, une chaîne de montagnes qui s'étend en Allemagne dans le prolongement du Jura souabe
 le Jura cracovien, une région de hauts plateaux calcaires en Pologne ;
 l'île de Jura, en Écosse ;
 le Jūra, une rivière en Lituanie ;
 l'astéroïde (42113) Jura, découvert à l'observatoire astronomique jurassien de Viques ;
 les Montes Jura, une chaîne de montagnes sur la Lune.

Entreprise 
 Jura Elektroapparate, une entreprise suisse fabriquant des appareils électroménagers ;
 les Chemins de fer du Jura, compagnie ferroviaire suisse ;

Gastronomie 
 le jura, un fromage suisse de la région des Franches-Montagnes dans le massif du Jura ;
 le Jura, un vin fabriqué dans le département du Jura (comme le vin jaune par exemple) ;
 l'Isle of Jura, une distillerie de whisky située sur l'île de Jura en Écosse ;

Culture 
 le Jura libre, un hebdomadaire du canton du Jura ;

Sport 
 le Jura Sud Foot, un club de football français.